Osoby o tym nazwisku:
 Ireneusz (Atanasiadis) – prawosławny biskup
 Jeorjos Atanasiadis – grecki zapaśnik, olimpijczyk
 Stefanos Atanasiadis – grecki piłkarz